Il y a deux Prix Adrien-Pouliot :

le Prix Adrien-Pouliot remis par l'Acfas au Québec. 
le Prix Adrien-Pouliot remis par la Société mathématique du Canada.